Igreja Católica Arménia
 Igreja Apostólica Armênia

Ver também 
 Religião da Arménia